Carr House ist der Name folgender Häuser:

 im Vereinigten Königreich:
 Carr House (Lancashire), ein Landhaus

 in den Vereinigten Staaten von Amerika (im NRHP gelistet):
 Carr House (Connecticut), NRHP-Nr. 82005156
 Carr House (Illinois), NRHP-Nr. 88001229
 Carr House (Kalifornien), NRHP-Nr. 79000555